Махновский — фамилия; имеет женскую форму Махновская.
 Махновский, Константин Михайлович (род. 1989) — украинский футболист, вратарь.

Прочее 
 Махновский рубль — денежные знаки, выпускавшиеся Повстанческой армией Украины (махновцами) в период Гражданской войны в России.
 Махновский сельсовет
 Маховский сельсовет (Могилёвский район)